Ово је списак градова на острвима Мадеира по броју становника.

Списак градова 

Списак градова према броју становника:

Види још 

Мадеира
Списак градова